Евгений Агеев:
 Агеев, Евгений Анатольевич (род. 1976) — российский футболист.
 Агеев, Евгений Иванович (1906—1976) — актёр, народный артист РСФСР.